Rok Jakopič, slovenski hokejist, * 11. julij 1987, Jesenice.

Jakopič je kariero začel v klubu HK Jesenice ter mladinskima podružnicama HK Kranjska Gora in HK Jesenice Mladi, od sezone 2009/10 pa je bil član kluba KHL Medveščak.

Pregled kariere

|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska mladinska liga
| 03/04
|
| 20
| 6
| 9
| 15
|
| 10
|
| 5
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 21
| 4
| 4
| 8
|
| 2
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 04
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska mladinska liga
| 04/05
|
| 18
| 7
| 9
| 16
|
| 16
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 27
| 2
| 6
| 8
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 05
|
| 5
| 2
| 2
| 4
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska mladinska liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 33
| 20
| 7
| 27
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 06
|
| 5
| 2
| 2
| 4
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Interliga B
| 06/07
|
| 8
| 3
| 4
| 7
|
| 2
|
| 4
| 3
| 2
| 5
|
| 4
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska mladinska liga
| 06/07
|
| 18
| 17
| 18
| 35
|
| 28
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 22
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 24
| 12
| 9
| 21
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 20
| 1
| 1
| 2
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 27
| 28
| 18
| 46
|
| 53
|
| 6
| 2
| 4
| 6
|
| 16
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 37
| 4
| 1
| 5
| -2
| 4
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 20
| 25
| 21
| 46
|
| 8
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| KHL Medveščak
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 32
| 2
| 4
| 6
| 
| 6
|
| 11
| 1
| 1
| 2
| 
| 0
|-
| KHL Medveščak
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 16
| 8
| 4
| 12
|
| 4
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 343
| bgcolor="#7FFF00" | 144
| bgcolor="#7FFF00" | 121
| bgcolor="#7FFF00" | 265
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 187
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | -1
| bgcolor="#7FFF00" | 44
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski desnokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Jesenice Mladi
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti HDD Bled